Кетер:

 Кетер — в каббале первая из 10 эманаций мироздания (сфирот).
 Кетер, Джозеф — знаменитый кенийский бегун, олимпийский чемпион.
 Кетер, Эрик — кенийский легкоатлет, специализировался в беге.
 Кетер — класс опасности SCP-объектов.